Ива́н Ива́нович Не́стеров:
 Нестеров, Иван Иванович (1888—1968) — советский животновод в Костромской области, Герой Социалистического Труда.
 Нестеров, Иван Иванович (1932—2019) — советский геолог, член-корреспондент АН СССР.
 Нестеров, Иван Иванович (род. 1985) — российский легкоатлет.